Dit is een lijst van nummers 1 in de twee belangrijkste hitlijsten van Nederland, de Nederlandse Top 40 en de Single Top 100, in de jaren 80. De lijst vermeldt de week dat het lied terechtkwam op nummer 1 en het aantal weken dat het op die positie is blijven staan. Vanwege Kerstmis telt een jaar volgens de hittellingen vaak maar 51 weken; de nummers kloppen wel met de weeknummers, maar week 52 wordt overgeslagen.

De Nationale Hitparade had verschillende lengtes in dit decennium: t/m februari '87 was het een top 50, tussen februari '87 en '89 was een top 100, waarbij de naam veranderde in de Nationale Hitparade Top 100. Vanaf december 1989 heette de lijst Nationale Top 100.

← vorig decennium | volgend decennium →

Opmerkingen

* In 1979, 1981, 1982, 1983 en 1984 bestond voor de Hitparade week 52 wel. In 1987 bestond voor beide lijsten week 52 wel. In 1982 bestonden voor de Top 40 week 51 en 52 juist niet.
 In de Hitparade stond Earth & Fire zes weken op 1, vervolgens één week The Kelly Family, dan weer één week Earth & Fire.
 Cara Mia van Jay and the Americans stond in 1965 ook al twee weken in de Top 40, maar haalde de eerste plek niet.
 In de Hitparade stond Champaign vijf weken op 1, toen Peter Koelewijn één week, vervolgens weer Champaign twee weken op 1.
 In de Hitparade werd de vier weken nummer 1 van June Lodge in week 30 halverwege onderbroken door één week nummer 1 van Angelique.
 In de Hitparade kwam in week 27 Frankie Goes to Hollywood op 1 en bleef daar twee weken, gevolgd door één week Wham! en daarna weer drie weken (vanaf week 30) weer Frankie.
 In de Hitparade stond Paul Hardcastle vanaf week 22 vier weken lang op de eerste plek, toen Bruce Springsteen twee weken, daarna Hardcastle één week en ten slotte Springsteen weer één week.

Decennium 1980-1989
1980-1989